Treadgold ist der Familienname folgender Personen:

 John Treadgold (1931–2015), britischer Geistlicher
 Warren Treadgold (* 1949), US-amerikanischer Byzantinist